PAT eller Pat kan bland annat betyda_

 Port Address Translation
 IATA:s kod för Lok Nayak Jayaprakash Airport (Patna Airport), Patna, Indien.
 pat-, ett prefix
 förkortning för patient.